Jméno a příjmení Mario Frick náleží těmto lidem:

 Mario Frick (fotbalista) – lichtenštejnský fotbalista 
 Mario Frick (politik) – lichtenštejnský politik